Ante Righi, biskup trebinjsko-mrkanski od 1703. do 1727.
 Antonio Righi (kapetan regent), kapetan regent San Marina 1900. godine